Фильмы, название которых переводилось на русский язык как «Га́нгстеры»:

 «Гангстеры» или «Дядюшки-гангстеры» (, ) — фильм 1963 года.
 «Гангстеры» () — фильм 1991 года.
 «Гангстеры» () — фильм 2002 года.

См. также